naturalizm (filozofia)
 naturalizm (literatura)
 naturalizm (socjologia)
 naturalizm (pedagogika)
 naturalizm (sztuka)
 Naturalizm (teatr)